Miejscowości w USA:
 Whitewater – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Whitewater – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Whitewater – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Whitewater – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Phillips
 Whitewater – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Whitewater – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Whitewater – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Whitewater (ang. Whitewater Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Whitewater (ang. Whitewater Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Whitewater (ang. Whitewater Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Grand Traverse
 Whitewater (ang. Whitewater Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Whitewater (ang. Whitewater Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bollinger
 Whitewater (ang. Whitewater Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cape Girardeau
 Whitewater (ang. Whitewater Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Whitewater (ang. Whitewater Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth